Casseus ist der Familienname folgender Personen:

 Frantz Casseus (1915–1993), haitianischer Gitarrist und Komponist
 Gabriel Casseus (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler